The View může být:

 The View (píseň) – píseň hudebníka Lou Reeda a skupiny Metallica
 The View (skupina) – skotská hudební skupina
 The View (album) – album hudebníka Chada Wackermana
 The View (talk show) – ranní talk show americké televize ABC, vysílaná od roku 1997

Externí odkazy